Аа́рон Стэ́тон (, род. 10 августа 1980, Хантингтон, Западная Виргиния) — американский актёр. Наиболее известен по роли Кена Косгрова в культовом телесериале AMC «Безумцы». Также он озвучил и сыграл роль главного героя видео-игры L.A. Noire Коула Фелпса в 2011 году.

Ранняя жизнь и образование 
Аарон Стэтон родился в Хантингтоне, Западная Виргиния 10 августа 1980 года. Он вырос в Джэксонвилле, Флорида. В 1998 году Стэтон окончил среднюю школу Терри Паркера, а в 2004 году — Школу драмы Карнеги Меллон.

Личная жизнь 
В 2006 году Стэтон женился на актрисе Конни Флетчер (род. 8 ноября 1982). У них есть трое сыновей: Беккетт (род. 29 июня 2010), Коннор (род. 21 июня 2012) и Грэйди (род. 16 февраля 2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США